Il singolare del torneo di tennis Sybase Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Pete Sampras 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (finale)
 Michael Chang (semifinali)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Mark Philippoussis (primo turno)

 Todd Woodbridge (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Tommy Haas (quarti di finale)
 Mark Woodforde (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sybase Open 1998
ATP Tour 1998